W Polsce
 Stanisławka – wieś w województwie
 kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Szubin 
 Stanisławka – wieś w województwie
 kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Zławieś Wielka
 Stanisławka – wieś w województwie
 lubelskim, w powiecie puławskim, w gminie Wąwolnica 
 Stanisławka – wieś w województwie
 lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Sitno
 Stanisławka – wieś w województwie
 pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Debrzno

 Inne
 Stanisławka – wieś o spornej przynależności państwowej